Macacos ist der Name folgender Flüsse in Brasilien:

 Macacos (Ceará)
 Macacos (Paraná)